

Musica 
 Io che amo solo te – brano musicale di Sergio Endrigo del 1962
 Io che amo solo te/Vecchia balera – singolo di Sergio Endrigo del 1962
 Io che amo solo te – singolo di Fiorella Mannoia del 2008, cover della canzone di Sergio Endrigo

Letteratura 
 Io che amo solo te – romanzo scritto da Luca Bianchini

Cinema 
 Io che amo solo te – film del 2004
 Io che amo solo te – film del 2015